Alice in Videoland — шведская электроклэш-группа.

Биография 
Группа образовалась в 2002 г.

Свой стиль Alice in Videoland описывают так: Когда EBM встречается с панк-роком и все это дополняется звуками Commodore 64, получается то, что вы слышите

Андерс Александер присоединился к группе в феврале 2003 г., Йохан Дахльбом в ноябре того же года. Вместе они выпустили альбом Maiden Voyage.

Дискография

Студийные альбомы 
 Maiden Voyage (2003)
 Outrageous! (2005)
 Maiden Voyage Plus (2007)
 She's A Machine! (2008)
 A Million Thoughts and They're All About You (2010)

Синглы 
 Video Girl 
 We Are Rebels

См. также 
 Барто
 Aural Vampire
 Yeah Yeah Yeahs
 Alice’s Adventures in Wonderland

Ссылки 
 
 Официальная страница группы на Myspace
 Страница на Last.fm

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Швеции